Tejeda, município espanhol da província de Las Palmas;
Tejeda de Tiétar, município espanhol da província de Cáceres;
Tejeda y Segoyuela, município espanhol da província de Salamanca.

Ver também
 Tejera

Desambiguações de topônimos